Бриџвил има више значења:
 Бриџвил (Њу Џерзи)
 Бриџвил (Делавер)
 Бриџвил (Пенсилванија)